Rózsahegyi ist der Familienname folgender Personen:
 Gusztáv Rózsahegyi (1901–1975), ungarischer Sprinter
 György Rózsahegyi (1940–2010), ungarischer Karikaturist und Maler